Borrowed Clothes; or, Fine Feathers Make Fine Birds – cortometraggio del 1909 diretto da Van Dyke Brooke
Borrowed Clothes – film del 1918 diretto da Lois Weber
Borrowed Clothes – film del 1934 diretto da Arthur Maude